Denis Verdini (1951) – politico italiano
Francesca Verdini (1995) – showgirl italiana
Luca Verdini (1985) – pilota motociclistico italiano